gmina Brody – gmina wiejska, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie
 gmina Brody – gmina wiejska, powiat żarski, woj. lubuskie
 Gmina Brody – dawna gmina wiejska w woj. krakowskim i bielskim (obecnie woj. małopolskie)